НДВ — недокументированные возможности программного обеспечения;
 НДВ — недекларированные возможности в информационной безопасности;
 «НДВ-Супермаркет недвижимости» — российское агентство недвижимости, риэлтерская и деволоперская компания.